Казанское — топоним.

Казахстан 
 Казанское — бывшее село в Наурзумском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Казанское — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Казанское — село в Сернурском районе Марий Эл.
 Казанское — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Казанское — село в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Казанское — село в Ливенском районе Орловской области.
 Казанское — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Казанское — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Казанское — село в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Казанское — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Казанское — село в Казанском районе Тюменской области.

 Казанское — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в Павлово-Посадском районе Московской области.
Казанское — до 1930 г. название посёлка Володарского в Ленинском городском округе Московской области.

См. также 
 Озеро-Казанское
Казан (значения)
 Казанка
 Казаново
 Казанск
 Казанская
 Казанский
 Казань (значения)
Казанское шоссе